Мармадьюк:

 Мармадьюк — город, расположенный в округе Грин (штат Арканзас, США).
 Мармадьюк — комикс, созданный Брэдом Андерсоном в 1954 году.
 Мармадьюк — американская комедия 2010 года.

См. также 
 Танстелл, Мармадюк — британский орнитолог и коллекционер.
 Уайвилл, Мармадьюк — английский шахматист.